Ер Чајна је национална авио-компанија Кине. У 2018. години, компанија је превезла 110 милиона путника на преко 180 дестинација на свих шест континената са флотом од 409 авиона.



Историјат 
Ер Чајна је настала 1. јула 1988. године одлуком Владе да се дотадашња компанија ЦААК ерлајнс подели на шест нових: Ер Чајна, Чајна садерн, Чајна истерн, Чајна нордерн, Чајна саутвест и Чајна нортвест. Ер Чајна је добила улогу обављања међународних летова и стога је наследила ваздухоплове дугог домета (Боинг 747, Боинг 767 и Боинг 707), као и ознаке за бројеве летова.

У јануару 2001. је објављено да ће Ер Чајна припојити компанију Чајна саутвест.

У децембру 2007. постаје члан Стар алајанса, највеће светске алијансе авио-превозника.

Ер Чајна је 15. новембра 2011. постала прва кинеска компанија која је увела бесплатан Wi-Fi на својим летовима.

Дестинације 

По подацима од марта 2019. Ер Чајна лети на 189 дестинација:

Код шер партнери 
Ер Чајна има код шер споразум са следећим авио-компанијама:

 Ер Индија
 Ер Канада
 Ер Доломити
 Ер Макао
 Ер Њу Зеланд
 Ер Србија
 Ол Нипон ервејз
 Азијана ерлајнс
 Остријан ерлајнс
 Авијанка
 Катеј драгон
 Катеј пасифик ервејз
 Чајна експрес ерлајнс
 Ел Ал
 Етиопијан ерлајнс
 Ева ер
 Финер
 Хавајиан ерлјанс
 Ђунејао ерлајнс
 Куенминг ерлајнс
 ЛАТАМ Бразил
 ЛАТАМ Чиле
 ЛОТ пољске авио-линије
 Луфтханза
 Скандинејвијан ерлајнс систем
 Шадунг ерлајнс
 Шенџен ерлајнс
 Силк ер
 Сингапур ерлајнс
 Саут Африкан ервејз
 Свис интернашонал ерлајнс
 ТАП Португал
 Тибет ерлајнс
 Туркиш Ерлајнз
 Вестџет
 Уни ер
 Јунајтед ерлајнс
 Верџин Атлантик

Флота

Тренутна флота 

Флота Ер Чајне се по подацима од марта 2019. године састоји од следећих авиона:

Пензионисани авиони

ФиниксМиље 
ФиниксМиље је клуб путника Ер Чајне и њених филијала: Шенџен ерлајнс, Шандунг ерлајнс, Тибет ерлајнс и Даљен ерлајнс. Ово је први клуб путника који је уведен у Кини и осмишљен је тако да награђује честе путнике на интернационалним и домаћим летовима Ер Чајне и њених партнерских компанија.

Референце

Спољашње везе 

Авио-компаније